Moriano ima više značenja:
 Moriano, Pavia
 Moriano, Perugia